Snug Harbor ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Snug Harbor (Connecticut)
 Snug Harbor (Delaware)
 Snug Harbor (Florida)
 Snug Harbor (Maryland)
 Snug Harbor (Michigan)
 Snug Harbor (New Jersey)
 Snug Harbor (Washington)